

Cinema
 Amerika – film del 1983 diretto da Al Razutis
 Amerika – film del 1994 diretto da Vladimír Michálek
 Amerika – film del 2000 diretto da Jens Jenson
 Amerika – film del 2004 diretto da Maurizio Scaparro

Geografia
 Amerika – frazione di Penig (Germania)
 Amerika – frazione di Noordenveld (Paesi Bassi)

Letteratura 
 America (Amerika) – romanzo di Franz Kafka del 1927

Musica
 Amerika – album della Bo Kaspers Orkester
 Amerika – album dei Bap
 Amerika – album dei TV-2
 Amerika – singolo dei Rammstein
 Amerika – album di Christian De Sica del 1979

Televisione

 Amerika – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1987
 Amerika – film per la televisione tedesco del 1996 diretto da Ronald Eichhorn

Altro
 Amerika – rivista in lingua russa pubblicata negli Stati Uniti durante la guerra fredda

Pagine correlate
 America (disambigua)